Hot Space Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку альбома Hot Space. В рамках этого тура были выпущены две концертные записи: Queen on Fire – Live at the Bowl (концерт в Милтон-Кинс 5 июня) на DVD и CD и Live in Japan (концерт в Токородзаве 3 ноября) на VHS.

Данный тур стал последним, в котором Queen давала концерты в США и Канаде.

Состав 
 Джон Дикон – бас-гитара, гитара («Staying Power»)
 Брайан Мэй – гитара, вокал, фортепиано («Save Me», «Teo Torriatte»)
 Фредди Меркьюри – вокал, фортепиано, ритм-гитара («Crazy Little Thing Called Love»)
 Роджер Тейлор – ударные, вокал
 Морган Фишер – клавишные (Европа)
 Фрэд Мэндел – клавишные (Северная Америка и Япония)

Сет-лист (Европа) 

 Flash's Theme (запись) 
 The Hero
 We Will Rock You (fast)
 Action This Day
 Play the Game
 Staying Power 
 Somebody to Love 
 Now I'm Here  
 Dragon Attack
 Now I'm Here (reprise)
 Love of My Life
 Save Me
 Back Chat (с Цюриха, 17 апреля)
 Get Down, Make Love
 Гитарное соло Брайана Мэя
 Under Pressure 
 Fat Bottomed Girls 
 Crazy Little Thing Called Love 
 Bohemian Rhapsody 
 Tie Your Mother Down  
Another One Bites the Dust
 Sheer Heart Attack
 We Will Rock You 
 We Are the Champions 
 God Save The Queen (запись)

Другие песни:
 Death on Two Legs (вступление)
 Liar
 Mustapha (вступление)
 I Go Crazy (во время гитарного соло)
 Body Language
 My Fairy King (часть, Гамбург)
 Spread Your Wings (импровизация, Гамбург)
 Keep Yourself Alive (импровизация, Лидс)
 Las Palabras de Amor (вступление, Милтон-Кинс)

Сет-лист (Северная Америка) 
 Flash's Theme (запись) 
 Rock It
 We Will Rock You (fast)
 Action This Day
 Play the Game 
 Calling All Girls
 Now I'm Here  
 Dragon Attack 
 Now I'm Here (reprise)
 Save Me
 Get Down, Make Love
 Гитарное соло
 Body Language
 Under Pressure
 Fat Bottomed Girls
 Crazy Little Thing Called Love
 Bohemian Rhapsody
 Tie Your Mother Down

Финал:
 Another One Bites the Dust
 We Will Rock You 
 We Are the Champions
 God Save The Queen (запись)

Другие песни:
 Staying Power (Торонто, 2 августа)
 Back Chat (Монреаль, 21 июля)
 Somebody to Love
 Life Is Real (С Индианаполиса до Сент-Пола)
 Sheer Heart Attack
 Put Out the Fire

Сет-лист (Япония) 
 Flash's Theme (запись) 
 The Hero
 We Will Rock You (fast)
 Action This Day
 Play the Game 
 Calling All Girls
 Now I'm Here  
 Dragon Attack 
 Put Out the Fire
 Now I'm Here (reprise)
 Love of My Life
 Save Me
 Get Down, Make Love
 Гитарное соло
 Body Language
 Under Pressure
 Fat Bottomed Girls
 Crazy Little Thing Called Love
 Bohemian Rhapsody
 Tie Your Mother Down

Финал:
 Another One Bites the Dust
 We Will Rock You 
 We Are the Champions
 God Save The Queen (запись)

Другие песни:
 Somebody to Love (Фукуока, 19 октября; Нисиномия, 24 октября)
 Back Chat (Фукуока, 19 октября)
 Saturday Night's Alright For Fighting (Фукуока, 19 октября; Нисиномия, 24 октября)
 Rock It (Нисиномия, 24 октября; Нагоя, 26 октября)
 Spread Your Wings (Нисиномия, 24 октября)
 Jailhouse Rock (Нагоя, 26 октября)
 Teo Torriatte (Саппоро, 29 октября; Токородзава, 3 ноября)
 Death on Two Legs (вступление, Саппоро, 29 октября)

Даты выступления

Примечания

Ссылки 
 Queen Concerts
 Queen Live

Концертные туры Queen
Концертные туры 1982 года